Ордынка — село в Лазаревском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края России. Входит в состав Волковского сельского округа.

География 
Село находится в юго-восточной части края, в предгорной зоне Причерноморского побережья, в долине реки Восточный Дагомыс.

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 679-КЗ село Ордынка вошло в состав образованного муниципального образования город-курорт Сочи.

Население 

 
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения армяне составляли 72 %, русские	26 % от 387 жителей.

Инфраструктура 
Инфекционная больница № 2.

Развит туризм.

Транспорт 
Доступен автомобильный транспорт. Остановки автобусных маршрутов 147 и 169 (на декабрь 2019).

Примечания 

Населённые пункты Лазаревского района городского округа Сочи